Littré (Littre) steht für

 ein Gewichtsmaß, siehe Littre (Einheit)
 ein maßgebliches Lexikon der französischen Sprache

Littré ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Littré (1658–1726), französischer Chirurg, Anatom und Hochschullehrer
 Émile Littré (1801–1881), französischer Philologe, Politiker, Philosophie- und Medizinhistoriker